Сезон 1899/1900 у Серії А — третій чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном вдруге став Грассгоппер.

Кваліфікація

Схід

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1900
Швейцарія
Швейцарія